Una gossada és un equip de gossos utilitzat per a la caça. Pot tractar-se de gossades de caça menor, dedicades generalment al conill, la llebre o la guineu, o bé gossades de caça major, consagrades en general al cabirol, el cérvol o el senglar.

Usualment es denomina amb el nom de canilla l'equip de gossos dedicat a la caça. El nombre de components d'una gossada pot variar de quatre membres fins a més de seixanta. Generalment les gossades per a la caça amb armes de foc estan compostes per entre quatre i deu gossos, mentre que les gossades per a la caça a la cursa estan compostes per un nombre molt més gran.

La missió d'una canilla de gossos és d'ensumar el rastre d'olor deixat per un animal durant les seves corregudes nocturnes fins a trobar el lloc on es troba dormint durant el dia. El fan saltar i l'acacen fins que és abatut per un caçador en el cas de la caça amb armes de foc o fins que, extenuat després d'una cursa de diverses hores, l'animal es ret als gossos, en el cas de la caça a la cursa. Aquest tipus de caça dona moltes possibilitats a la presa, que amb martingales sovint distreu els cans que l'empaiten. Durant tota la persecució els gossos han d'anar bordant mentre corren seguint l'olor deixat per l'animal que encalcen.

Vegeu també 
 Caça de munteria
 Rastrejador
 Rastrejador espanyol

Referències

Bibliografia 
 

Caça